Tved Sogn henviser til flere artikler:
 Tved Sogn (Thisted Kommune) – et sogn i Thisted Kommune og i Thisted Provsti
 Tved Sogn (Syddjurs Kommune) – et sogn i Syddjurs Kommune (tidligere Ebeltoft Kommune) og i Ebeltoft-Rosenholm-Rønde Provsti
 Tved Sogn (Svendborg Kommune) – et sogn i Svendborg Kommune og i Svendborg Provsti